Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Tenedos nach dem griechischen Namen der heute zur Türkei gehörenden Insel Bozcaada in der Ägäis

 Die erste HMS Tenedos war eine als Kriegsschiff 5. Klasse eingestufte Fregatte mit 38 Kanonen, die 1812 fertiggestellt und 1875 abgewrackt wurde. Sie nahm an den Napoleonischen Kriegen und am Krieg von 1812 mit den USA teil. 
 Die zweite HMS Tenedos war eine hölzerne Korvette der (ersten) Eclipse-Klasse mit 1755 Tonnen Verdrängung, Schraubenantrieb und 6 Kanonen, die 1870 fertiggestellt und 1887 ausgemustert wurde. 
 Die dritte HMS Tenedos hieß ursprünglich HMS Triumph und war ein Panzerschiff, das 1870 vom Stapel lief. Sie wurde 1904 als Depotschiff in HMS Tenedos umbenannt, später als Trainingsschiff eingesetzt, erhielt 1912 den Namen HMS Indus und 1915 den Namen HMS Algiers. Das Schiff wurde 1914 zum Abwracken verkauft. 
 Die vierte HMS Tenedos hieß ursprünglich HMS Ganges und war ein Linienschiff zweiter Klasse mit 84 Kanonen, das 1821 vom Stapel lief. Sie wurde seit 1865 in Falmouth als Trainingsschiff eingesetzt, 1906 in HMS Tenedos umbenannt, erhielt 1910 den Namen HMS Indus und 1922 den Namen HMS Impregnable. Das Schiff wurde 1929 ausgemustert. 
 Die fünfte HMS Tenedos (H04) war ein Zerstörer der S-Klasse. Sie lief 1918 vom Stapel und wurde 1942 von japanischen Kampfflugzeugen bei Colombo versenkt.

Weblinks

 Index of 19th Century Naval Vessels: Tenedos (1812) 
 Index of 19th Century Naval Vessels: Tenedos (1870)
 Index of 19th Century Naval Vessels: HMS Triumph / Tenedos / Indus / Algiers 
 Index of 19th Century Naval Vessels: HMS Ganges / Tenedos / Indus / Impregnable 
 forcez-survivors.org.uk: HMS Tenedos (H04)
 uboat.net: HMS Tenedos (H04)

Tenedos